Ю́липулли () — финская фамилия. Известные носилители:

 Юлипулли, Туомо (1965—2021) — финский прыгун с трамплина.
 Юлипулли, Юкка (род. 1963) — финский двоеборец.